Виктор Пота́нин:
 Потанин, Виктор Кузьмич (1905—1974) — советский военачальник, полковник, Командор Ордена Британской Империи.
 Потанин, Виктор Фёдорович (род. 1937) — советский и российский писатель, публицист.